Maoča je lahko:
 Maoča, Brčko (Bosna in Hercegovina)
 Maoča, Srebrenik (Bosna in Hercegovina)